Jean Jadot – arcivescovo cattolico belga
 Jean Jadot – calciatore belga